Leandro Ribeiro é um ator brasileiro.

Trabalhos Na TV
 2011 Morde & Assopra - Heitor
 2007 Duas Caras - Oswaldo
 2005 Senhora do Destino - Zequinha
 2003 Agora É Que São Elas - Iranildo
 2001 Porto dos Milagres - Milton
 1999 Vila Madalena - Badu
 1997 A Indomada - Leonardo

Ligações externas 

Atores do Brasil